La gadolinite-(Y) è un minerale pirognomico appartenente al gruppo della gadolinite-datolite.

Abito cristallino

Origine e giacitura

Forma in cui si presenta in natura

Varietà 
Una varietà ricca di calcio, fino al 2006 considerata specie a sé stante, si chiama calciogadolinite.

Altri progetti

Collegamenti esterni 

Nesosilicati